Marcos Torres puede referirse a:

Marcos Torres (1986-), futbolista argentino;
Marcos de Torres y Rueda (1591-1649), religioso español; o
Marcos Torres Virgen (?), militar mexicano.